Двадцать пятая армия (25 А) — общевойсковая армия в составе Вооружённых сил СССР с 20 июня 1941 по октябрь 1945 на Дальнем Востоке.

История

Первое формирование 
Сформирована 20 июня 1941 г. в составе Дальневосточного фронта. В неё вошли 39-й стрелковый корпус, 105-я стрелковая дивизия, 106, 107, 108, ПО и 111-й укреплённые районы, артиллерийские и другие части. Выполняла задачу по обороне государственной границы СССР в Приморье.

С 10 августа 1943 г. вошла в состав Приморской группы войск, подчинявшейся до 20 апреля 1945 г. Дальневосточному фронту, затем непосредственно Ставке ВГК.

5 августа 1945 г., получив в свой состав 393-ю стрелковую дивизию, 7-й и 113-й укреплённые районы, 25-я армия вошла в 1-й Дальневосточный фронт. В период Советско-японской войны, в ходе Харбино-Гиринской наступательной операции (август — сентябрь 1945 г.), соединения армии к исходу 10 августа преодолели тактическую зону обороны противника и овладели Дуннинским, Дуньсинь-чженским и Хуньчуньским укреплёнными районами, перерезали дорогу Дуннин — Тумыньцза-Хуньчунь, продвинулись во вражескую оборону на глубину 15—20 км.

11 августа наступавшие войска армии овладели городами Лаохэйшань и Хуньчунь, а 12 августа во взаимодействии с морскими десантами Тихоокеанского флота — портами Юки (Унги) и Расин (Наджин) на восточном побережье Кореи. В связи с успешным развитием наступления в полосе 25-й армии командующий войсками фронта 11 августа передал ей из 5-й армии 17-й стрелковый корпус, из своего резерва 88-й стрелковый, 10-й механизированный корпуса и поставил задачу развивать наступление в юго-западном направлении, перерезать коммуникации японских войск из портов северной Кореи в Центральную и Восточную Маньчжурию, во взаимодействии с кораблями и морской пехотой Тихоокеанского флота освободить города и порты на восточном побережье Кореи. Выполняя эту задачу, войска армии нанесли поражение частям японских 3-й и 34-й армий и освободили города и порты Ванцин (15 августа), Сейсин (16 августа), Ранан и Яньцзи (17 августа) и другие. С 18 по 20 августа 25-я армия разоружала капитулировавшие японские войска. В конце августа соединения армии были передислоцированы в район Пхеньяна.

1 октября 1945 г. 25-я армия вошла в состав Приморского военного округа.

Состав армии 
(на 3 сентября 1945 года)

На 3 сентября 1945 года — армия в составе 1-го Дальневосточного фронта.

Стрелковые части:
 17-й стрелковый корпус
 187-я стрелковая дивизия
 366-я стрелковая дивизия
 39-й стрелковый корпус
 40-я стрелковая дивизия
 384-я стрелковая дивизия
 88-й стрелковый корпус
 258-я стрелковая дивизия
 335-я стрелковая дивизия
 386-я стрелковая дивизия
 393-я стрелковая дивизия
 105-я стрелковая дивизия
 7-й укреплённый район
 106-й укреплённый район
 107-й укреплённый район
 108-й укреплённый район
 110-й укреплённый район
 111-й укреплённый район
 113-й укреплённый район

Части артиллерии:
 214-я пушечная артиллерийская бригада
 219-я корпусная артиллерийская бригада
 220-я корпусная артиллерийская бригада
 221-я корпусная артиллерийская бригада
 100-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности
 1631 истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 53-я минометная бригада
 42-й гвардейский минометный полк реактивной артиллерии
 1590-й зенитный артиллерийский полк
 22-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 24-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Бронетанковые и механизированные войска:
 72-я танковая бригада
 209-я танковая бригада
 259-я танковая бригада
 28-й отдельный дивизион бронепоездов
Части связи:
 54-й отдельный ордена Красной Звезды полк связи.

Командование

Командующий 

 Парусинов Филипп Алексеевич (11.03.1941 — 25.06.1943),
 Максимов Александр Михайлович (25.06.1943 — 28.06.1945),
 Чистяков Иван Михайлович (28.06 — 5.09.1945).

Член Военного Совета 

 Лебедев Николай Георгиевич (15.06.1941 — 3.09.1945),
 Хмельнов Константин Иванович (17.10.1941 - 1.12.1943),
Фурсов Иван Сергеевич (9.07 - 3.09.1945).

Начальник штаба 

 Иванов Владимир Дмитриевич (11.03.1941 - 24.01.1942),
 Виноградов Борис Леонидович (24.01 - 24.08.1942),
 Гончаров Афанасий Дмитриевич (24.08.1942 - 25.05.1944),
 Шанин Григорий Иванович (25.05.1944 - 28.06.1945),
 Пеньковский Валентин Антонович (28.06 - 09.1945).

Ссылки 
 25-я армия на www.victory.mil.ru
 Перечни вхождения соединений и частей РККА в состав действующей армии в 1939-45 гг.
 25-я армия
 Армии
 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1944 г.
 Боевой состав войск Дальнего Востока на 9 августа 1945 г.

См. также 
 Корейская война
 Северная Корея
 Южно-Сахалинская операция

Примечания

Литература 
 
 Освобождение Кореи: Воспоминания и статьи. / Ред.-сост. В. П. Пак, С. С. Суслина. Предисл. А. М. Василевского. — М.: Наука, 1976. — 336 с.

Общевойсковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
Дальневосточный фронт
1-й Дальневосточный фронт
Приморский военный округ